Габриэла Дабровски и Рохан Бопанна — победители турнира. Прошлогодние чемпионы Мартина Хингис и Леандер Паес защищали свой титул, однако проиграли в первом раунде Катарине Среботник и Равену Класену.

Посев 

  Чжань Юнжань /  Джон Пирс (Первый раунд)
  Саня Мирза /  Иван Додиг (Четвертьфинал)
  Андреа Главачкова /  Эдуар Роже-Васслен (Полуфинал)
  Катарина Среботник /  Равен Класен (Второй раунд)
  Ярослава Шведова /  Александр Пейя (Второй раунд, отказ)
  Чжань Хаоцин /  Жан-Жюльен Ройер (Второй раунд)
  Габриэла Дабровски /  Рохан Бопанна (Титул)
  Елена Остапенко /  Бруно Соарес (Первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Миртиль Жорж /  Жоффре Бланкано (Первый раунд)
  Джессика Мур /  Мэтт Рид (Первый раунд)
  Хлоэ Паке /  Бенуа Пер (Второй раунд)
  Полин Пармантье /  Матиас Бург (Второй раунд)
  Виржини Раззано /  Венсан Мийо (Первый раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

Открытый чемпионат Франции по теннису 2017